Ел Гвапиноле има више значења:

 Ел Гвапиноле (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвапиноле (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвапиноле (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику